Настоящее время:

 Настоящее время () — граммема грамматической категории времени, означает, что развёртывание ситуации включает момент речи (действие, совершаемое в момент высказывания, или постоянно верное, неизменное на данный момент положение дел).
 Настоящее время — часть линии времени, состоящая из событий, которые происходят в данный момент, то есть определённая область пространства-времени. При определённых допущениях под настоящим временем понимаются текущие дни, месяцы и даже годы.
 «Настоящее время» — телеканал, совместный медиапроект Радио «Свобода» и «Голоса Америки», вещающий со спутника Hot Bird или в интернете, рассчитанный на русскоговорящую аудиторию.

См. также 
 «Настоящее» — новосибирский журнал, издававшийся А. Л. Курсом в 1928—1930 годах.
 «Настоящее (Live)» — альбом украинской певицы Анны Седоковой.